Morisse peut désigner :
 Bjørn Morisse (1944-2006), dessinateur et musicien norvégien ;
 Éric Morisse (1967-1995), joueur français de rugby ;
 Jean-Marie Morisse (1905-1983), homme politique français ;
 Lucien Morisse (1929-1970), homme de radio français ;
 Paul Morisse (1866-1946), traducteur et poète français ;
 Tor Morisse (1947-2017), dessinateur norvégien ;
  (1870-1936), peintre allemand ;
 le constructeur automobile français P. Morisse et Cie (1898-1921) fondé par Pierre et Robert Morisse.

Patronyme normand